Пало Пинто има више значења:
 Округ Пало Пинто (Тексас)
 Пало Пинто (Тексас)